Il doppio maschile del torneo di tennis NASDAQ-100 Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Maks Mirny che hanno battuto in finale Wayne Black e Kevin Ullyett 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (finale)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (campioni)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)

 Mahesh Bhupathi /  Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (primo turno)
 Leander Paes /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Martin Damm /  Jared Palmer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

NASDAQ-100 Open 2005